Kees Buurman (kunstenaar en dichter)
Kees Buurman (radiomaker)